

Patronymes 

 Camillo Caccia Dominioni (1877-1946) : cardinal italien
 Diego Caccia (1981- ) : coureur cycliste italien
 Federico Caccia (1635-1699) : cardinal italien
 Francesca Caccia () : peintre italienne
 Fulvio Caccia (1952- ) : écrivain italien
 Gabriele Caccia (1958-), prélat italien et diplomate du Saint-Siège
 Giovanna Rossi-Caccia (1818-1892), chanteuse lyrique et soprano d’origine catalane et italienne
 Giovanni Caccia-Piatti (1751-1833) : cardinal italien
 Guglielmo Caccia (1568-1625) : peintre italien
 Michel Caccia : acteur français
 Orsola Maddalena Caccia (1596-1676) : peintre italienne
 Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo (1896-1992) : ingénieur et écrivain italien
 Roger Caccia (1904-1990) : acteur français

Toponymes 

 Caccia : piève du « Deçà des Monts », territoire correspondant à peu de chose près à l'actuel département de la Haute-Corse.
 Le couvent San Francescu di Caccia
 Cap Caccia : presqu'île de calcaire située dans la province de Sassari à l'extrémité nord-occidentale de la Sardaigne
 Caccia-Ghjunsani : un des onze secteurs opérationnels du Parc naturel régional de Corse (Parcu di Corsica)

Arts 
 La caccia : nom commun désignant une composition concernant la chasse au  et au début du , au Trecento en Italie.